Ožujski ekvinocij (južni ekvinocij), ekvinocij na Zemlji pri kojem Sunce prividno prelazi nebeski ekvator dolazeći s juga. Ožujski ekvinocij na sjevernoj hemisferi predstavlja proljetni ekvinocij, a na južnoj hemisferi jesenski ekvinocij.

Ekvinocij može najranije pasti 19. ožujka, a najkasnije 22. ožujka, pri čemu njegovo precizno vrijeme pada 5 sati i 49 minuta kasnije u običnoj godini, odnosno 18 sati i 11 minuta ranije u prijestupnoj godini, u odnosu na prethodnu godinu. Ravnoteža običnih i prijestupnih godina održava kalendarski datum ekvinocija od toga da svake godine ne odstupi od 20. ožujka za više od jednog dana.

Vidi još 

 pomrčina Sunca 20. ožujka 2015.

Izvori 

Dinamika Sunčevog sustava
Astronomski događaji u Sunčevom sustavu
Sferna astronomija